Ува-Тукли́нское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Увинского района Удмуртии.

Административный центр — село Ува-Тукля.

Образовано в 2005 году в результате реформы местного самоуправления.

Законом Удмуртской Республики от 17.05.2021 № 48-РЗ к 30 мая 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Географические данные 
Находится на востоке района, граничит:
 на северо с Сям-Можгинским и Поршур-Туклинским сельскими поселениями
 на востоке с Увинским и Чистостемским сельскими поселениями
 на западе и юге с Вавожским районом

По границе поселения протекает река Ува.

Население

Населенные пункты

Экономика 
 Участок тепловых сетей МУПЖКХ «Увинское».
 ООО «ФХ Ашихмин А.Н».
 ООО «ФХ Медведев В. П.».
 ООО «Рябово»

Объекты социальной сферы 
 МОУ «Ува-Туклинская средняя общеобразовательная школа»
 МОУ «Рябовская средняя общеобразовательная школа»
 МОУ «Ольховская малокомплектная школа»
 МОУ «Сюровайская школа-сад»
 МДОУ «Ува-Туклинский детский сад»
 МДОУ «Рябовский детский сад»
 2 библиотеки
 больница
 3 фельдшерско-акушерских пункта
 3 клуба

Примечания 

Муниципальные образования Увинского района
Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году